Елерон — багатозначний термін.

В авіації 
 Елерон — аеродинамічні органи управління у летальних апаратів.
 Елерон (БПЛА) — найменування базової моделі безпілотного літального апарату виробництва Казанського ЗАТ ЕНІКС.
 Елерон-3
 Елерон-10